Der Wettkampf der Männer im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 24. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt. Olympiasieger wurde der Ungar Áron Szilágyi.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 24. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 24. Juli 2021, 11:55 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 24. Juli 2021, 14:35 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 24. Juli 2021, 15:55 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 24. Juli 2021, 19:00 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 24. Juli 2021, 20:20 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 24. Juli 2021, 21:15 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Sabel Manner